Mils peut faire référence à :
 Mils, commune autrichienne du district d'Innsbruck-Land, en Tyrol ;
 Mils bei Imst, commune autrichienne du district d'Imst, en Tyrol ;
M.I.L.S (2016), mixtape du rappeur Ninho.